Приего-де-Кордова () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Суббетика. Занимает площадь 286,28 км². Население — 23563 человека (на 2010 год). Расстояние — 103 км до административного центра провинции.

О прежних владельцах см. статью маркиз Прьего.

Фотографии

Население

Известные уроженцы 
 Альварес Куберо, Хосе (1768—1827) — испанский скульптор.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Portal Web del Excmo. Ayto. de Priego de Córdoba
 Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Contenidos de la Revisión Medioambiental Inicial (RMI) Delegación de Medio Ambiente y Protección Civil de Córdoba en 2003
 Artículo de Priego de Córdoba en la Cordobapedia

Муниципалитеты Кордовы
Города Кордовы